Суперфинал чемпионата России по шахматам — ежегодное соревнование по шахматам, проводимое Российской шахматной федерацией среди сильнейших шахматистов России. Является заключительным этапом чемпионата России по шахматам, в ходе которого определяется чемпион страны.

Суперфиналы проводятся с 2004 года.

Турниры

Участники

Рекорды 
 Наибольшее количество побед в соревнованиях одержал Петр Свидлер — 4 раза.
 Наибольшее количество призовых мест у Александра Грищука.

Чемпионаты России по шахматам